Эско Мальм (; род. 23 августа 1940, Валкеакоски) — финский футболист и тренер.

Биография 

В качестве футболиста выступал на позиции полузащитника. Всю свою карьеру Мальм провёл за "Хаку". В его составе он несколько раз становился чемпионом страны. В 1963 году провёл один матч за сборную Финляндии.

Перестав играть в футбол, Мальм возглавил "Хаку". В 1977 году он сделал с ней "золотой дубль". С февраля 1979 года по сентябрь 1981 года он работал с национальной командой страны. В 1996 году вновь был главным тренером "Хаки".

Достижения

Футболиста 
 Чемпион Финляндии (3): 1960, 1962, 1965.
  Обладатель Кубка Финляндии (4): 1959, 1960, 1963, 1969.

Тренера 
 Чемпион Финляндии (1): 1977.
  Обладатель Кубка Финляндии (1): 1977.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки ФК «Хака»
Футбольные тренеры Финляндии
Тренеры сборной Финляндии по футболу
Тренеры ФК «Хака»